Лацко:

 Лацко — сын Богдана I, воевода Молдавского княжества в 1365—1373 годах.
 Лацко, Андреас — пацифистский писатель.
 Лацко, Жолт — венгерский футболист, защитник итальянского клуба «Сампдория» и сборной Венгрии.
 Лацко, Лукаш — словацкий теннисист.